Borod peut désigner plusieurs lieux géographiques.

 Borod, un village faisant partie de la communauté d'administration de Hachenburg, dans l'arrondissement de Westerwald, en Rhénanie-Palatinat.

 Borod, une commune du județ de Bihor ;
 Borod, un affluent du Crișul Repede.

Homonymie de toponyme